Farmery ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Farmery (Lionel John Victor Farmery; 1901–1971), englischer Fußballtorhüter